Regnbågspiraterna är Piratpartiets regnbågsförbund, grundat i mars 2014 av bland andra Anton Nordenfur, Niklas Dahl och Nicholas Miles. Deeqo Hussein valdes till förbundets första ordförande och Anton Nordenfur till första förbundssekreterare. Nordenfur har sedan blivit omvald medan Fabian Rosdalen varit förbundsordförande sedan 2015.

Enligt förbundet finns de "för att skapa ett regnbågsvänligt klimat inom piratrörelsen och utgöra en plattform för påverkan inom regnbågsfrågor mot Piratpartiet, Ung Pirat och samhället. Regnbågspiraterna jobbar också för att informera och skapa diskussion inom ämnen som rör HBTQIAP och internet."

Referenser  

Svenska piratrörelsen
Svenska politiska organisationer för sexuella minoriteter